Ischnochiton sharpii är en blötdjursart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1896.  Ischnochiton sharpii ingår i släktet Ischnochiton och familjen Ischnochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
sharpii